

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Zagonie – część wsi Łysa Góra w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno
 Zagonie – część wsi Uście Solne w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Zagonie – część wsi Wierzbica w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Zagonie – część wsi Łapsze Niżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Zagonie – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Zagonie – część wsi Jastkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Zagonie – część wsi Włoszczowice w woj.e świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije